

Toponymes

Cauca, rivière de Colombie.
 Cauca, département de Colombie.

Cauca, nom dans la Rome antique de la commune de Coca, dans la province de Ségovie.

Linguistique 
 Cauca, langue morte de Colombie.